

Села:
 Тополівка — Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Тополівка — Вінницька область, Гайсинський район
 Тополівка — Полтавська область, Полтавський район
 Тополівка — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
Селища:
 Тополівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Тополівка — Херсонська область, Каховський район, Новокаховська міська громада
 Тополівка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Тополівка — колишнє селище Більмацького району Запорізької області (зняте з обліку рішенням Запорізької обласної ради від 24 грудня 1994 року)